«Бархатная бензопила» () — американский сатирический фильм ужасов режиссёра и сценариста Дэна Гилроя. Главные роли исполнили Джейк Джилленхол, Рене Руссо, Тони Коллетт, Зави Эштон, Том Старридж, Наталия Дайер, Давид Диггз, Билли Магнуссен и Джон Малкович.

Премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс» 27 января 2019 года. Его выход на Netflix состоялся  1 февраля 2019.

Сюжет 
Владелица арт-галереи Родора Хейз при содействии эксперта в области искусств Морфа Вандеволта начинают продажу картин, найденных в квартире мёртвого неизвестного художника. Однако вскоре сверхъестественная сила картин начинает мстить тем, чья алчность встала на пути к искусству.

В ролях 
 Джейк Джилленхол — Морф Вандеволт
 Рене Руссо — Родора Хейз
 Тони Коллетт — Гретхен
 Зэйв Эштон — Джозефина
 Том Старридж — Джон Дондон
 Наталия Дайер — Коко
 Давид Диггз — Дамиш
 Билли Магнуссен — Брайсон
 Джон Малкович — Пирс

Производство 
В июне 2017 года было объявлено, что Джейк Джилленхол и Рене Руссо исполнят главные роли в безымянном фильме Дэна Гилроя, дистрибуцией которого займётся компания Netflix. В январе 2018 года было объявлено, что фильм получил название «Бархатная бензопила». В марте 2018 года к актёрскому составу присоединились Зави Эштон, Наталия Дайер, Давид Диггз, Тони Коллетт, Джон Малкович и Билли Магнуссен.

Релиз 
Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс» 27 января 2019 года. Премьера на Netflix состоялась 1 февраля 2019 с ограниченным прокатом на территории США.

Отзывы 
В образе умершего художника, в квартире которого были найдены тысячи рисунков, критики усматривали отражение судьбы Генри Дарджера.

Примечания 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 2019 года
Фильмы Дэна Гилроя
Фильмы по сценариям Дэна Гилроя
Сатирические фильмы 2010-х годов
Фильмы ужасов 2019 года
Сатирические фильмы США
Фильмы ужасов США
Независимые фильмы США
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы на тематику мужской бисексуальности
Фильмы о художниках
Фильмы о Лос-Анджелесе
Оригинальные фильмы Netflix